Valo ima više značenja:
 Valo (Torino)
 Valo (Trevizo)